Уран-кроссеры — это астероиды, орбиты которых пересекают орбиту Урана. Перигелий орбиты у таких астероидов располагается внутри орбиты Урана, то есть он меньше афелия Урана (20,083 а. е.), но больше её перигелия (18,375 а. е.).

Список астероидов 
Астероиды, входящие в орбиту Урана изнутри (внутренний грейзер), отмечены знаком †, а астероиды, входящие в орбиту Урана снаружи (внешний грейзер), отмечены знаком ‡.

 (2060) Хирон (Chiron)
 (5145) Фол (Pholus)
 (5335) Дамокл (Damocles)
 (7066) Нессус (Nessus)
 (8405) Асболус (Asbolus)
 (10199) Харикло (Chariklo) †
 (10370) Хайлоном (Hylonome) ‡
 (20461) Диоретса (Dioretsa)
 (29981) 1999 TD10
 (42355) Тифон (Typhon)
 (44594) 1999 OX3
 (49036) Пелион (Pelion)
 (52975) Киллар (Cyllarus)
 (54598) Бинор (Bienor) †
 (55576) Амик
 (65407) 2002 RP120
 (65489) Кето
 (73480) 2002 PN34
 (83982) Крантор
 (87555) 2000 QB243
 (88269) 2001 KF77 ‡
 (95626) 2002 GZ32

См. также 
 Список астероидов, пересекающих орбиту Меркурия
 Список астероидов, пересекающих орбиту Венеры
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли
 Список астероидов, пересекающих орбиту Марса
 Список астероидов, пересекающих орбиту Юпитера
 Список астероидов, пересекающих орбиту Сатурна
 Список астероидов, пересекающих орбиту Урана
 Список астероидов, пересекающих орбиту Нептуна
 
Астероиды, пересекающие орбиты планет